La Classificació perpètua del campionat italià de futbol de 1898 a 1929 és una classificació dels resultats obtinguts per tots els equips que han participat almenys en una edició de la màxima categoria del campionat italià de futbol, des de la seva primera edició, el 1898, fins al 1929, any de la institució de la Sèrie A.

El campionat italià de futbol, abans de la institució de la Sèrie A en un únic grup, fou disputat segons diverses fórmules, passant des del torneig quadrangular del campionat de futbol de 1898 (8 de maig de 1898) disputat en un únic dia, a la fórmula challenger round típica de les competicions de vela angleses, o a la fórmula de grups regionals, amb una fase eliminatòria interregional i una gran final nacional. El nombre d'equips participants varià des de les quatre que es van inscriure el 1898 fins al rècord de 97 participants dividits en dos campionats la temporada 1921-22.

En aquesta classificació, que té una finalitat exclusivament estadística i il·lustrativa, a tots els partits se'ls ha aplicat el sistema de puntuació 2-1-0, independentment de la fórmula en vigor. En altres paraules, per cada partit de campionat disputat s'han assignat 2 punts a l'equip vencedor, 0 al perdedor i un punt a cada equip en cas d'empat, independentment del fet que el partit fos un partit de grup, d'eliminatòria, de desempat o de final. Es tracta d'una classificació definitiva, en quant fa referència a una fase històrica precisa que finalitzà l'any 1929, amb el naixement de la Sèrie A.

Classificació

Referències

Bibliografia 
 Almanacco illustrato del calcio. Fondato da Leone Boccali nel 1939. Pubblicazione annuale: ultima Ed: Mòdena, Edizioni Panini, gener 2009. ISSN 1129-3381.

Vegeu també 
 Lliga italiana de futbol
 Futbol a Itàlia

Enllaços externs 
  Italy -All-Time Table 1898-1928/29 www.RSSSF.com

Competicions futbolístiques a Itàlia